Op het US Open 2022 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 11 september 2022.

Spelregel: bij een stand van 6–6 in de derde set werd een supertiebreak (tot tien punten) gespeeld.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Samantha Stosur en Zhang Shuai hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. De Chinese Zhang vormde een duo met Marta Kostjoek uit Oekraïne – zij waren als elfde geplaatst en werden in de derde ronde uitge­scha­keld door Desirae Krawczyk en Demi Schuurs. De Australische Stosur speelde samen met Latisha Chan uit Taiwan – zij haalden de plaatsingslijst niet en sneuvelden bovendien al in de eerste ronde.

De Belgische Elise Mertens stond samen met Veronika Koedermetova opgesteld als eerste reekshoofd. Zij wonnen hun openingspartij maar moesten verstek laten gaan voor de tweede ronde omdat Mertens een blessure had aan haar rechter bovenbeen.

Het als derde geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Caty McNally en Taylor Townsend in drie sets. Het was hun dertiende gezamen­lijke titel (de zesde op de grandslamtoernooien). Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Siniaková zeven.

Behalve Mertens waren er nog zes Belgische deelneemsters:
 Kirsten Flipkens speelde met de Spaanse Sara Sorribes Tormo – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez.
 Yanina Wickmayer had Joelija Poetintseva uit Kazachstan aan haar zijde – zij verloren meteen hun openings­partij.
 Greet Minnen werd geflankeerd door de Hongaarse Anna Bondár – zij bereikten de tweede ronde.
 Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann waren een puur Belgisch koppel – voor hen viel het doek na de eerste ronde.
 Alison Van Uytvanck en de Nederlandse Rosalie van der Hoek vormden een binationaal team uit de Lage Landen – ook zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Drie Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Demi Schuurs en de Amerikaanse Desirae Krawczyk stonden als zesde geplaatst – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij de duimen moesten leggen voor het Amerikaanse koppel Caty McNally en Taylor Townsend.
 Arantxa Rus had de Spaanse Nuria Párrizas Díaz als partner – zij strandden in de eerste ronde.
 Rosalie van der Hoek speelde samen met de Belgische Alison Van Uytvanck – zie boven.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2022